Теньков — фамилия; имеет женскую форму Тенькова.
 Теньков, Александр Афанасьевич (род. 1945) — российский учёный, профессор, заведующий кафедрой Судебной медицины Курского государственного медицинского университета.
 Теньков, Иван Михайлович (род. 1957) — российский военнослужащий, заслуженный лётчик Российской Федерации. Примечания